Plusieurs personnages historiques ont porté ce nom :
 Guillaume  de Normandie (av. 910-942), fils de Rollon,  duc de Normandie
 Guillaume II de Normandie, dit Guillaume le Conquérant, (1027-1087),  duc de Normandie puis roi d'Angleterre
 Guillaume Cliton (1102-1128), comte de Flandre

Homonymie dynastique